American Psycho est un roman de fiction de Bret Easton Ellis, écrit en 1991 ;
 American Psycho est un album des Misfits nommé ainsi d'après le roman et sorti en 1997 ;
 American Psycho est un film américain adapté du roman, réalisé par Mary Harron en 2000 ;
 American Psycho 2: All American Girl est un film américain réalisé par Morgan J. Freeman en 2002.